Ritter St. Georg steht für folgende Restaurants:

 Ritter St. Georg (Braunschweig), Niedersachsen
 Zum Ritter St. Georg (Steigra), Sachsen-Anhalt